Ямное () — село,
Ямненский сельский совет,
Великописаревский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5921286301. Население по переписи 2001 года составляло 1640 человек.

Является административным центром Ямненского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Копейки и
Спорное.

Географическое положение 
Село Ямное находится на левом берегу реки Ворскла,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположен пгт Великая Писаревка,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Сидорова Яруга,
на противоположном берегу — село Вольное.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Рядом проходят автомобильные дороги  и .

История 
 Возле с. Ямное обнаружено поселение бронзового и раннего железного века и курганы кочевников (XI—XIII вв).
 1678 — дата основания.

Экономика 
 Птице-товарная ферма.
 Агрофирма «Ямное», ООО.
 «Мрия», сельскохозяйственная научно-производственная агрофирма, ООО.
 «Обрий», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Известные люди 
 В селе родились Герой Советского Союза И. А. Мусиенко 
 Обуховский, Афанасий Ильич (1914 — 01.10.1967) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Рыбалка, Сергей Александрович — украинский футболист, полузащитник клуба «Динамо» (Киев).

Примечания